Лаури — фамилия. Известные носители:

 Лаури, Адам (род. 1993) — канадский хоккеист.
 Лаури, Лоренцо (1864—1941) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Лоуренс Стивен Лаури (1887—1976) — британский художник.
 Лаури, Малькольм (1909—1957) — английский или, точнее, англоканадский писатель.
 Лаури, Марис (род. 1966) — эстонский государственный деятель.
 Лаури, Челль — шведский ориентировщик, победитель чемпионата мира 1979 года по спортивному ориентированию в эстафете.

Топоним 
 Лаури — город в округе Поп, штат Миннесота, США.
 Лаури — деревня в уезде Ярвамаа, Эстония.

См. также 
 Лори
 Лоури